12 miejscowości w Polsce:
 Karolew – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Karolew – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Karolew – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Strzelce
 Karolew – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Karolew – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola
 Karolew – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki
 Karolew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Pniewy
 Karolew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Gąbin
 Karolew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sokołów Podlaski
 Karolew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Dąbrówka
 Karolew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Klembów
 Karolew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Borek Wielkopolski

ponadto:

 Karolew – osiedle mieszkaniowe w Łodzi, w dzielnicy Polesie,
 Karolew – osiedle mieszkaniowe w Pabianicach.

Zobacz też 
 Karolów